Синенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Синенко, Виктор Васильевич (1941—2016) — советский и украинский учёный в области средств автоматизации и управления горными машинами.
 Синенко, Максим Денисович (1902—1991) — советский военачальник, генерал-лейтенант танковых войск.
 Синенко, Павел Сергеевич (1909—1985) — полный кавалер ордена Славы.
 Синенко, Светлана Ивановна (род. 1964) — украинский политик.